Sproxton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sproxton, Leicestershire, ort i England, 
 Sproxton, North Yorkshire, ort i England,